Суперахромат — объектив разработанный Максом Херцбергером (), у которого почти полностью устранена хроматическая аберрация. Фокусное расстояние у такого объектива уравнено для четырёх точек спектра. Одновременно скорректированы сферическая аберрация и кривизна поля изображения. Из-за ограниченного выбора оптических стёкол и частичной дисперсии, суперахроматы должны использовать дорогую флюоритовую оптику и быть сделаны с очень точными допусками.

См. также 
 Ахроматическая линза
 Апохромат
 Анахромат
 Анастигмат

Литература 
 Herzberger, M., and N. McClure, «The design of superachromatic lenses», Appl. Opt. 2, pp. 553–560 (June 1963).
 
 N. v. d. W. Lessing, "Selection of optical glasses in superachromats, " Appl. Opt. 9, 1665—1669 (1970).

Внешние ссылки 
 Carl Zeiss Sonnar Superachromats
 Dr. Hannfried Zügge, Achromat, Apochromat, Superachromat — What is the Difference?

Объективы по виду оптической коррекции
Линзы